Нендза () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Рацибужский повят, Силезское воеводство. Население — 7272 человека (на 2007 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Кузня-Рациборска
 Гмина Льыски
 Рацибуж
 Гмина Рудник

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Силезского воеводства